Anguispira rugoderma är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1938. Anguispira rugoderma ingår i släktet Anguispira och familjen Discidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
rugoderma